Tis může být:

 tis – jehličnatý strom
 Tis (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Tis u Blatna – obec v okrese Plzeň-sever
 Tis (Janov) – část obce Janov v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Tis u Luk – zaniklá vesnice v okrese Karlovy Vary

TIS 
 TIS – svaz pro ochranu přírody a krajiny – někdejší český spolek, jenž vznikl v roce 1969 ze Sboru ochrany přírody a krajiny při Společnosti Národního muzea v Praze
 Polikarpov TIS – sovětský letoun
 zkratka sousloví tisková a informační služba nebo tiskové a informační středisko
 Toxikologická informační služba

Externí odkazy